50 m stylem grzbietowym mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2015. Eliminacje i półfinały odbyły się 8 sierpnia, a finał 9 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 68 pływaków z 61 krajów.

Tytuł mistrza świata z 2013 roku obronił Francuz Camille Lacourt, który o 0,38 s wyprzedził Matta Greversa ze Stanów Zjednoczonych. Brązowy medal zdobył Australijczyk Ben Treffers.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 09:54.

Dogrywka (swim-off) 
W dogrywce mieli popłynąć Brazylijczyk Guilherme Guido i Hiszpan Miguel Ortiz-Cañavate. Guido zrezygnował jednak z wyścigu, chcąc odpocząć i skupić się na udziale w sztafecie 4 × 100 m stylem zmiennym.

Półfinały 
Półfinały odbyły się o 18:45.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 17:32.

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015